

Geografia
 Monte Arafat – collina di granito presso La Mecca, tappa indispensabile per il corretto adempimento del hajj islamico
 Arafat – distretto della città di Nouakchott, Mauritania

Persone
 Hussam Arafat – calciatore egiziano
 Moussa Arafat – militare palestinese
 Raed Arafat – medico e politico rumeno di origine palestinese
 Yasser Arafat – guerrigliero e uomo politico palestinese, primo presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese